Hennigan ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Hennigan, britischer Produzent, Regisseur und Drehbuchautor